

Patronymes 
 Suzanne de Bruc de Montplaisir, personnalité bretonne du 
 René de Bruc de Montplaisir, militaire et poète breton du 
 Antoine- Louis Perier de Monplaisir (1728-1759), lieutenant de vaisseau au  
 Henri-Marie-Claude de Bruc-Montplaisir (1751-1826), prélat français
 Daniel Boudet de Montplaisir, historien français né en 1955

Toponymes

États-Unis 
 Montplaisir : nom d'une propriété au  à Macdonoghville , près de La Nouvelle Orléans

France 
 Drôme 
 Montplaisir : lycée de Valence dans la Drôme.
 Montplaisir : Institut Supérieur Technologique Montplaisir de Valence.

 Haute-Garonne 
 Montplaisir : quartier de Toulouse

 Loire 
 Montplaisir : quartier de Saint-Étienne

 Loire-Atlantique 
 Montplaisir : ancien domaine avec un château à Pornic 

 Maine-et-Loire 
 Monplaisir : quartier d'Angers

 Rhône 
 Monplaisir : quartier de Lyon

 Haute-Vienne 
 Montplaisir : quartier de Limoges

Tunisie 
 Montplaisir : quartier de Tunis

Homonymie de toponyme